O Liga Regional (ou Insular) de Santiago (Zona Norte) de 2015-16 foi a época de Associação Regional de Futebol de Santiago Norte  (ARFSN), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 13, clubes participando em 1a fase e quatro melhor clubes participande em 2a e fase final. Com ilha do Maio, foi o primeiro tempo presentado com 14 na Primeira Divisão e oitos na Segunda Divisão e 14 jogos por clube.  O temporada iniciado em 12 de dezembro e terminado em 8 de maio.

O campeão do torneio foi o Varandinha conqustou o primeiro e único título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016. Antes, uma disputa ocurado após o rodada final contre Scorpion Vermelho e Varandinha, sobre o jogo de Varandinha. O jogo nacional entre Desportivo e representante de Santiago Norte foi suspendo até junho de 2016.

Foi um temporada com 26 rodadas (26 jogos por clube), e novos recordes foi fechado por Varandinha e Scorpion Vermelho.

Uma temporada tarde, o campeonato regional foi suspendo em 7 de fevereiro foi dois semanas por não comparência dos árbitros na 17a e 25a rodadas até 25 de fevereiro de 2017 com ajuda com dois companhas melhores de telecomunicações.

Clubes

Primeira Divisão

Segunda Divisão
ADEC - Calheta
Chão Bom (ou Tchon Bom ou Txon Bon)
Delta Cultura - Tarrafal
Esperança - Assomada
Inter Cutelo
Associação Juventus
Associação Nhagar
Portas Abertas

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Varandinha.

Classificação Final

{{Fb cl2 team |p=7 |t=AJAC da Calheta'      |w=10|d=7|l=9|gf=52|ga=44}}

ResultadosListado parcial até a 14a rodada''

Notas

Referéncias

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Norte de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Desporto em Cabo Verde em 2015
Futebol de 2016 em Cabo Verde
Década de 2010 na Ilha de Santiago